A 2009-es WTCC spanyol nagydíj volt a 2009-es túraautó-világbajnokság ötödik fordulója. 2009. május 31-én rendezték meg a Circuit Ricardo Tormo-n, Spanyolországban.

Első futam

Második futam

Külső hivatkozások 
 Eredmények

Spanyol
Autóversenyzés Spanyolországban
Valencia (Spanyolország)